Shellbrook est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

, communauté rurale de la Saskatchewan
Aéroport de Shellbrook,

Circonscriptions
Shellbrook, ancienne circonscription provinciale saskatchewanaise (1912-1982)
Shellbrook-Spiritwood, ancienne circonscription provinciale saskatchewanaise (1995-2003)
Shellbrook-Torch River, ancienne circonscription provinciale saskatchewanaise (1982-1995)
Rosthern-Shellbrook, circonscription provinciale de la Saskatchewan

Shellbrook, hameau de Ashby-de-la-Zouch du Leicestershire en Angleterre

Homonymie de toponyme